Plusieurs personnalités de l'histoire romaine portent le nom de Tarquin :

 Tarquin l'Ancien, roi de Rome de -616 à -575
 Tarquin le Superbe, roi de Rome de -535 à -509
 Sextus Tarquin, fils de Tarquin le Superbe
 Lucius Tarquinius Collatinus, époux de Lucrèce

Personnalité contemporaine :
 Didier Tarquin, dessinateur français.

Histoire étrusque
Homonymie de nom romain